Кельсиев — русская дворянская фамилия.

 Кельсиев, Александр Иванович (ум. 1885) — российский антрополог.
 Кельсиев, Василий Иванович (1835—1872) — российский революционер, эмигрант, этнограф, историк раскола, писатель.
 Кельсиев, Иван Иванович (1841—1864) — российский революционер, эмигрант, брат Василия Кельсиева.